Тирел 024 е болид създаден от отбора на Тирел с които участват във Формула 1 за сезон 1996. То е пилотирано от Укио Катаяма и Мика Сало.

Отбора представи болида 024 през януари 1996. Двигателите Ямаха отново захранват тима за четвърти сезон с V10 двигатели. Болида направи чудесно представяне в началото на сезона с 10-о място на Сало в квалификациите и 6-и в състезанието в Мелбърн задържайки Герхард Бергер и Рубенс Барикело зад него. В Бразилия отново финландеца финишира в точките, този път на 5-а позиция. В средата на сезона болида направи крачка назад поради проблеми с двигателя. Но в края на сезона Сало и Катаяма все пак намериха място в десетката.

След края на сезона Сало остава в тима за 1997 г. докато Катаяма отива в „Минарди“ след още един разочороващ сезон. Неговото място е заето от холандеца Йос Верстапен който преди това се състезава за „Футуърк Ероуз“.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1